Borowa (gromada w powiecie brzezińskim)
 Borowa (gromada w powiecie koneckim)
 Borowa (gromada w powiecie mieleckim)
 Borowa (gromada w powiecie oleśnickim)
 Borowa (gromada w powiecie puławskim)

także:
 Borowa Góra (gromada) (powiat nowodworski)
 Borowa Wieś (gromada) (powiat pszczyński/tyski)